

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Hiy“ beginnt.

Hiy 



Hiya 
 Hiyama, Tamejiro (* 1946), japanischer Chemiker
 Hiyama, Yūki (* 1980), japanischer Fußballspieler